Goruni se poate referi la:

 Goruni, sat în județul Constanța
 Goruni, sat în județul Iași

Vezi și 
 Gorun (dezambiguizare)
 Gorunești (dezambiguizare)